Серге́й Каля́кин: Калякин, Сергей Георгиевич (род. 1963) — советский и российский физик, менеджер. Исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «ГНЦ РФ — ФЭИ» (2012—2013).
 Калякин, Сергей Иванович (род. 1952) — белорусский политический деятель.